Viggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Viggtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,67 ha)
Viggtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (15,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn